Аэн:

 Аэн — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен.
 Аэн — кантон во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент кантона — Крёз.